François Anneessens (1660-1719), doyen du corps de métier des Quatre Couronnés à Bruxelles.
 Johannes Andreas Anneessens (1687-1769), architecte des Pays-Bas du Sud.
 Famille Anneessens, facteurs d’orgues.
 Anneessens, station de prémétro de Bruxelles.
 Place Anneessens, place de Bruxelles.
 Tour Anneessens, un des vestiges les mieux conservés de la première enceinte de Bruxelles.